4-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла 28 января 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1.UWT).

Победу одержал австралийский велогонщик Джей Маккарти из команды «».

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура, но команды , , , ,  и  отказались от участия в гонке. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для трёх профессиональных континентальных и одной национальной команде. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли 106 гонщиков из 112 заявленных.

Список участников с результатами

Маршрут 
Маршрут частично напоминал трассу чемпионата мира 2010 года в Мельбурне. Он был специально разработан бывшим велогонщиком Скоттом Сандерлендом под руководством Кадела Эванса. Дистанция начиналась в пригороде на набережной Джилонг, затем отправлялась в расположенный в 30 километрах город Барвон-Хедз, место рождения и жительства Кадела Эванса. Далее маршрут проследовал вдоль тихоокеанского побережья, где ветер становится определяющим фактором для гонщиков.

Затем маршрут отправился в Торки, один из туристических топ-центров. Далее гонщики проехали по части знаменитой Великой океанской дороге, в честь которой и названа гонка. После этого следовал заключительный круг, проходившийся 3 раза, с различными подъёмами. Финиш как и старт располагался на набережной Джилонг. Дистанция составила 164 километра.

Результаты 
Гонку, которая проходила в сложных погодных условиях, в 40-градусную жару и при большой влажности, выиграл 25-летний австралиец Джей Маккарти из команды «». В финальном спринте он обошёл Элиа Вивиани () и Дэрила Импи (), одержав вторую в карьере победу на гонке Мирового тура.

Очки Мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд 2018 на FirstCycling 
 
 
 

Мировой тур UCI 2018